Мочилы — деревня, расположенная на территории Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области.

История 
Название, судя по сведениям «Приписной книги», скорее всего связано с вымачиванием в прудах конопли.

Во время Великой Отечественной войны 17 и 20 декабря 1941 года в деревне происходили бои, в которых принимала участие 143 стрелковая дивизия 13 армии.

Население

Инфраструктура 
Недалеко от деревни расположена железнодорожная платформа Здоровец.

Мочильская средняя общеобразовательная школа находится в соседней деревне Прусынок.

Примечания 

Населённые пункты Верховского района